Područna nogometna liga Doboj, također i kao "Dobojska nogometna područna liga" za sezonu 1977./78.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Borac" iz Jelaha.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Vladimir Ravlić: Priča o jednoj Mladosti --- : nogometni klub "Mladost" Modran : 1952. – 2012. : monografija, Zagreb, 2012.,  
  

BIH Doboj 
1977-78 Doboj
1977-78